Fernando Cruz (ciclista)
 Fernando Cruz (futebolista)
 Fernando Cruz Pimentel

Desambiguação